CB steht für:

 Air 1, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Carmina Burana, Sammlung mittelalterlicher Vagantendichtung
 Cargobedienung, neuerer Begriff der Deutschen Bahn für den Übergabezug
 Cell Broadcast, Mobilfunkfunktion
 Certified Body, zertifizierte nationalstaatliche Einrichtung im IECEE/CEE
 Christianssands Bryggeri, norwegische Brauerei
 Chrysler CB, PKW-Modell aus dem Jahr 1934
 Citizens’ Band in CB-Funk
 City-Bahn (Zuggattung), eine ehemalige deutsche Zuggattung 
 City-Bahn Chemnitz, ein kommunales Eisenbahnverkehrsunternehmen
 ClanBase, Liga für die E-Sport-Szene
 Collegium Borromaeum, Freiburger Theologenkonvikt
 Columbium und das Kurzzeichen Cb für das chemische Element Niob
 Companion of the Order of the Bath, Klasse des britischen Verdienstordens Order of the Bath
 Compliance-Berater, deutsche Zeitschrift
 Consumentenbond, niederländische Verbraucherorganisation
 Cornerback, Abwehrposition im American Football
 Corporate Behaviour, Unternehmensverhalten als Teil der Unternehmensidentität
 Corpsbursche, aktives Mitglied eines Corps
 Crystal-Barrel, Detektor für kernphysikalische Untersuchungen
 Suckling Airways, britische Regionalfluggesellschaft (IATA-Code)
 Young Cargo, ehemalige belgische Frachtfluggesellschaft (ICAO-Code)
 die postcode area Cambridge (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

CB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Cottbus
 Großbritannien: Cardiff
 Italien: Provinz Campobasso
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Viken
 Polen: kreisfreie Stadt Bromberg
 Portugal: Distrikt Castelo Branco (nur Lkw-Anhänger)
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Italien
 Tschechien: Okres České Budějovice, deutsch: (Böhmisch) Budweis (auslaufend)
 Türkei:
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)
 Ukraine: Oblast Tschernihiw

Cb steht für:
 Cumulonimbus, Wolkenform

Siehe auch:
 2018 CB
 Cebe
 Zebe

Abkürzung